Sette santi fondatori – santi italiani, religiosi fondatori dell'Ordine dei servi di Maria (OSM)
Sette santi fondatori della Bretagna – santi cattolici vissuti nel V e VI secolo all'epoca dell'emigrazione bretone in Armorica
Sette santi della Chiesa ortodossa bulgara – creatori e distributori della vecchia scrittura e letteratura bulgara tra gli slavi e nell'Europa orientale
Sette santi di Marrakech – teologi o mistici sufi che hanno i loro mausolei nella città di Marrakech, oggetto della venerazione popolare

Sette santi – dipinto di Filippo Lippi